Шишки:

 Ши́шки — видоизменённые побеги, развивающиеся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.
 Шишки́ — кукиши, фиги, дули.
 Шишки — нечистая сила, шишиги, черти.

Топоним 
Белоруссия
 Шишки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Шишки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Шишки — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Шишки — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Шишки — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Шишки — деревня в Мядельском районе Минской области.
 
Россия
 Шишки — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 
 Шишка (значения)
 Шышки